Hot Metal Bridge bezeichnet:
 Hot Metal Bridge (Pittsburgh), eine ehemalige Eisenbahnbrücke in Pittsburgh
 Union RR Carrie Furnace Hot Metal Bridge, eine ehemalige Eisenbahnbrücke bei Pittsburgh
 Hot Metal Bridge (Zeitschrift), eine Literaturzeitschrift der Universität Pittsburgh